Henry Grey peut se référer à plusieurs personnes :

 Henry Grey (1517-1554),  duc de Suffolk, important baron anglais ;
 Henry Grey (1547-1614),  Grey de Groby, courtisan et administrateur ;
 Henry Grey (v. 1583-1639),  de Kent ;
 Henry Grey († 1651),  de Kent, parlementaire anglais ;
 Henry Grey (v.1599-1673),  de Stamford, officier militaire et parlementaire anglais ;
 Henry Grey (1671-1740),  duc de Kent, courtisan et homme politique ;
 Henry Grey (1778-1859), ministre de la Free Church of Scotland ;
 Henry George Grey (1802-1894),  comte Grey, homme politique britannique.

Cela peut aussi se référer à plusieurs membres de la famille Grey.